Winnsboro puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:

Winnsboro, un pueblo en el estado de Carolina del Sur.
Winnsboro, una ciudad en el estado de Luisiana.
Winnsboro, una ciudad en el estado de Texas.
Winnsboro Mills, un lugar designado por el censo en el estado de Carolina del Sur.